Schwarzen ist der Ortsname von

 Schwarzen, Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

 Schwarzen (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Schwarzen (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Schwarzen (Patersdorf), Ortsteil der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern

 Schwarzen (Gemeinde Alberschwende), Ortsteil der Gemeinde Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schwarzen (Gemeinde Riefensberg), Ortsteil der Gemeinde Riefensberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schwarzen (Gemeinde Schwarzenberg), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenberg, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Schwarzen ist ein Namensteil von:
 Else zum Schwarzen Buchstaben, Waldenserin im Umfeld des Straßburger Waldenserprozess 1400/1401

Siehe auch:
 Schwarz (Begriffsklärung)
 Schwarze (Begriffsklärung)